Jung-gu kan verwijzen naar verschillende Zuid-Koreaanse stadsdelen:

Jung-gu (Busan)
Jung-gu (Daegu)
Jung-gu (Daejeon)
Jung-gu (Incheon)
Jung-gu (Seoul)
Jung-gu (Ulsan)

Geografie van Zuid-Korea